Coppet peut désigner :
 Coppet, une commune en Suisse ;
 Château de Coppet, dans le canton de Vaud ;
Coppet, un bateau mis en service à Genève en 2007 ;
 Marcel de Coppet, un administrateur colonial français ;
 Maurice de Coppet, un traducteur de la littérature finnoise en français, diplomate ;
 groupe de Coppet, un groupe qui réunissait des intellectuels autour de Germaine de Staël.